Вонгуда:
 Вонгуда (деревня) — деревня в Порожском сельском поселении Онежского района Архангельской области
 Вонгуда (река) — река в Онежском районе Архангельской области, приток Онеги
 Вонгуда (станция) — станция Северной железной дороги в Порожском сельском поселении Онежского района Архангельской области, на участке Обозерская — Малошуйка